Дзорагюх () — деревня в Гехаркуникской области Армении. В деревне есть церковь и скит, построенные в IX веке. Они были разрушены, но церковь теперь восстановлена.

История 
У деревни Дзорагюх богатая история. Первое упоминание о деревне встречается в 980 году, где ее упоминает Католикос Ованес Драсханакертци в одной из своих историй: там Шогакан покупает у персов ишханку Мариам Сюникскую, которая строит в этой деревне новое сооружение для церкви. Именно во дворе этой церкви она похоронена. В этой деревне действует более старинная церковь под названием Масруц Анапат (пустыня Масруц), она меньше повредилась и сейчас практически полностью восстановлена. Когда в 1826 году деревню полностью заселили мусульманами-персами, деревня называлась Вайли-Ахалу или Вайлихалу. Но в 1831 из деревни Члкани заново начало приезжать коренное население, а мусульмане-персы уезжают. Деревня продолжала носить название Вайли-Ахалу до 1921 года.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 World Gazeteer: Armenia — World-Gazetteer.com
 
 

Населённые пункты Гехаркуникской области